KKT est un sigle qui peut désigner :
 Conditions de KKT ou conditions de Karush, Kuhn et Tucker, en optimisation mathématique de la programmation non linéaire,

kkt est un code qui peut désigner :
 koi, une langue parlée au Népal, selon les code de langues ISO 639-3	et IETF.

Code de langue